Чистота — стан і властивість за значенням чистий: не забрудненість, охайність, добірність

 Доброчесність — чеснота.
 Очищення — ритуальне; омовіння, ритуальна чистота.
 Чистота крові — принцип расової чистоти в Іспанії й Португалії.

Див. також 
 Чисті приміщення

Джерела

Посилання